Goasdoué est un nom d'origine bretonne qui signifie "serviteur de Dieu". Il est porté par :
 Tanguy Goasdoué
 Jean-Jacques Goasdoué

Patronyme breton